O Relatório Não Técnico (RNT) é, no âmbito de um Estudo de Impacto Ambiental, (EIA), um documento escrito em linguagem não técnica e de fácil percepção para leigos na área, onde constam todos os aspectos importantes contidos no EIA. Com isto pretende-se que independentemente do grau de conhecimento cientifico, o leitor possa tomar conhecimento do que foi avaliado, as possíveis consequências e as medidas mitigadoras sugeridas.
É um documento de extrema importância no âmbito de tomadas de decisões, assim como de informação publica, consciencialização e participação pública dos cidadão.

Ver também 
 Avaliação de Impacto Ambiental
 Engenharia do Ambiente

Legislação ambiental
Impacto ambiental